Това е списък на федералните канцлери на Швейцария.

Списък на федералните канцлери на Швейцария 

Политика на Швейцария
Швейцарски политици